Натуральне число 1561
 1561 рік до нашої ери
 1561 рік нашої ери